La finale de la Coupe des confédérations 2005 est une rencontre sportive de football.

C'est le 16 et dernier match de la Coupe des confédérations 2005. La rencontre se joue au Waldstadion (aujourd'hui Deutsche Bank Park) à Francfort-sur-le-Main en Allemagne à  heure locale, le , et voit s'affronter l'Équipe du Brésil et l'Équipe d'Argentine. La Seleção s'impose à trois buts d'avance face à l'Albiceleste (4 - 1) et remporte ainsi sa seconde Coupe des confédérations, après celle de 1997.

Parcours respectifs

Match

Notes et références

Références

Liens externes 

2005
Coupe des confédérations 2005
Match de l'équipe du Brésil de football
Match de l'équipe d'Argentine de football
Événement sportif à Francfort-sur-le-Main
Football à Francfort-sur-le-Main